Grandpierre Károly (–1891) posta- és távírdatanácsos
Grandpierre Károly (1949–2014) festőművész, költő